Gigl ist der Name folgender Personen:

 Alexander Gigl (1821–1878), österreichischer Bibliothekar und Archivar

 Claus Gigl (* 1960), deutscher Deutsch- und Geschichtsdidaktiker
 Columban Gigl (1686–1752), deutscher Benediktiner und Abt

Siehe auch: 
 Gigl (Künstlerfamilie)